

Pessoas 
 Jannik Sinner – tenista italiano
 Mat Sinner – músico alemão
 Rudolf Sinner – militar austríaco

Outros
Sinner (álbum)

Desambiguação